Die westdeutsche Fußballmeisterschaft 1920/21 war der 14. vom Westdeutschen Spiel-Verband organisierte Wettbewerb. Sieger wurde der Duisburger SpV. In der Endrunde um die deutsche Meisterschaft erreichten die Duisburger das Halbfinale.

Die acht Kreise wurden durch fünf Gaue ersetzt. In jedem Gau bildeten zwei bis vier Kreisligen die höchste Spielklasse. Die fünf Gaumeister ermittelten anschließend im Ligasystem den Westdeutschen Meister.

Gaumeisterschaften

Rheingau

Rheinischer Südkreis

Mittelrheinkreis

Rheinischer Westkreis

Endrunde

Gau Berg-Mark

Kreisliga Duisburg

Kreisliga Düsseldorf

Kreisliga Berg

Kreisliga Südwestfalen

Halbfinale

Finale

Ruhrgau

Kreisliga Ruhr-Emscher

Kreisliga Hellweg

Kreisliga Niederrhein

Endrunde

Westfalengau 
Arminia Bielefeld als Meister des Ostkreises wurde wegen Verstoßes gegen die Amateurbedingungen für das Endspiel gesperrt. Vizemeister Hammer SpV durfte nicht nachrücken. Somit wurde der Westkreismeister Preußen Münster Westfalenmeister.

Kreisliga West

Kreisliga Ost

Gau Hessen-Hannover

Kreisliga Hessischer Kreis

Kreisliga Lahnkreis

Kreisliga Südhannover

Halbfinale 
Der BC Sport Cassel erhielt ein Freilos.

Finale

Endrunde

Siehe auch 
 Deutsche Fußballmeisterschaft 1920/21
 Norddeutsche Fußballmeisterschaft 1920/21
 Süddeutsche Fußballmeisterschaft 1920/21

Literatur 
 
 

1920
Fußballsaison 1920/21